Bilka ist:

 der Name einer ehemaligen deutschen Kaufhauskette, siehe Bilka.
 der Name einer dänischen Kaufhauskette, siehe Bilka A/S
 der Name einer Stadt in Tschechien, siehe Bílka
 der Name eines Dorfes in Bulgarien, siehe Bilka (Bulgarien)
 der Name mehrerer Dörfer (ukrainisch Білка) in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Bilka (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Bilka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Bilka (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Bilka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde, siehe Bilka (Korosten, Uschomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Slowetschne, siehe Bilka (Korosten, Slowetschne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl, siehe Bilka (Radomyschl)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Bilka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Bilka (Trostjanez)
 der Name mehrerer Flüsse in der Ukraine
 Fluss, der rechtsseitig in den Usch mündet, siehe Bilka (Usch)
 Fluss, der rechtsseitig in den Irpin mündet, siehe Bilka (Irpin)

siehe auch:
 Belka